47-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион(2-го формирования) Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 47-й орадн РГК.

История 
Сформирован на основании приказа Командующего артиллерией Красной армии № 570638 от 26 апреля 1944 года и приказа КУАЛ № 0150-137 по штату № 08/614 в составе 5-й корпусной артиллерийской бригады РГК из батарей артиллерийской разведки ранее входивших в 137-й пап и 1945-й гап.
В действующей армии с 16.07.1944 по 9.05.1945.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерийских частей  и подразделений  5-й кабр РГК 3-го Прибалтийского , 2-го Прибалтийского    фронтов и  Курляндской группы войск .

Состав 
штат 08/614
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я бзр)
2-я батарея звуковой разведки (2-я бзр)
батарея топогеодезической разведки (бтр)
взвод оптической разведки (взор)
измерительно-пристрелочный взвод (ипв)
фотовзвод (фв)
 взвод обеспечения

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 капитан, майор Рябухин Михаил Филиппович

Начальник штаба дивизиона
 капитан Никитин Андрей Яковлевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 майор Кукарский Афанасий Яковлевич

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант Пруцких Виктор Иванович

Помощник командира дивизиона по снабжению

Начальник связи дивизиона
 ст. лейтенант Мишин Константин Николаевич

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
 гв. ст. лейтенант Косоев Махач Магомедович

Командир 2-й БЗР
 лейтенант Сокол Анатолий Ильич

Командир БТР
 ст. лейтенант, капитан Шабанов Константин Фёдорович

Командир ВЗОР
 лейтенант Тараненко Георгий Петрович

Командир ИПВ
 лейтенант Гапешин Владимир Анатольевич

Командир ФГВ
 лейтенант Килин Алексей Иванович

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=451304104&backurl=q%5C2%20кабр::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie::page%5C66&static_hash=61d2d3e46ab923f957d67ce5c6d65e72v6

Воинские части и формирования, созданные в 1944 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны